Reef steht für:
 Reef (Band), britische Rockband
 Reef (Spiel), Brettspiel von Emerson Matsuuchi
 Reef,  für Riff
 Reef, englischsprachiger Begriff für abbauwürdig vererzte Lagen in Konglomeraten und Layered Intrusions

Reef ist der Familienname von:
 Rob Reef (* 1968), deutscher Schriftsteller

Sonstiges:
 Reef Engineering, britischer Automobilhersteller
 Reef Point, Landspitze von Cook Island, Südliche Sandwichinseln, Südatlantik

Siehe auch:
 The Reef (Begriffsklärung)
 Ref (Begriffsklärung)
 Reff (Begriffsklärung)
 Rief (Begriffsklärung)
 Rif (Begriffsklärung)
 Riff (Begriffsklärung)